Чешский Сокол (чеш. Česká obec sokolská (ČOS)) — чешское спортивное общество, образовавшееся в XIX веке в Чехии. Старейшая сокольская организация среди всех славянских стран.

История 
Первое Соколиное «гнездо» было создано 5 марта 1862 в Праге. Основателями были Мирослав Тырш и Индржих Фюгнер. Вскоре оно стало образцом для других славянских стран и началось формирование новых соколиных «гнезд» в Словении (1863), Польше (1867), Хорватии , Германии, Лужице и Берлине, Сербии, Украине (1894, возрождена в 1939 г.), Македонии , России и Словакии (1905).

В 1865 году чешские иммигранты основали филиал Сокола в США, где он существует и по сей день (2012), имеет в своем составе 44 «гнезда», в основном, в северных штатах.

Вторая мировая война 
Организация была распущена после немецкого вторжения в 1938 году, а её члены подвергались преследованиям со стороны нацистов.

Германия отправила многих членов организации в концентрационные лагеря, в том числе, в Освенцим.

Некоторые соколы после закрытия организации участвовали в борьбе с фашизмом, сражаясь в рядах как чешских военных подразделений, так и союзников.

Послевоенный период 
Чешский Сокол был возрожден после Второй мировой войны в 1948 году. Он был упразднен после Пражской весны в 1968 году. Деятельность была вновь возобновлена в 1990 году и ныне имеет 45 «гнёзд».

См. также 
 Сербский Сокол (Лужица)
 Русское Гимнастическое Общество (РГО «Сокол»)
 Украинский Сокол
 Сокол (польское гимнастическое общество)
 Сокольское движение

Примечания

Литература 
 Stanislav Doutlik: Historyczne związki polskiego i czeskiego «Sokoła» (pol.). www.sokol.pl.
 Raport Witolda Pileckiego (pol.). www.polandpolska.org

Ссылки 
 Česká Obec Sokolská
 Sokol USA
 Tělovýchovný spolek Sokol

Гимнастика
Сокольское движение